Agbaje ist der Familienname folgender Personen:

 Adewale Akinnuoye-Agbaje (* 1967), britischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Noah Agbaje (* 2001), deutsch-nigerianischer Fußballspieler